Frits Fentener van Vlissingen kan zijn:
Frits Fentener van Vlissingen (1882-1962), oprichter van de AKU (nu Akzo Nobel), zoon van een steenkolenhandelaar.
Frits Fentener van Vlissingen (1933-2006), topman van SHV, commissaris van vele bedrijven, miljardair.

Zie ook
familie Fentener van Vlissingen